Villa Emma – villa di Napoli
 Villa Emma – villa di Nonantola